Le nom de Rowena peut désigner :

Lieux 
 Rowena, ville du Texas.

Œuvres de fiction 
 Lady Rowena de Hargottstandstede, personnage de fiction du roman Ivanhoé (1819) de Walter Scott, princesse saxonne descendant du roi Alfred ;
 Rowena Serdaigle, personnage de fiction de la série Harry Potter de J. K. Rowling, mère d'Helena Serdaigle ;
 Personnage de la série télévisée fantastique américaine Supernatural.

Patronyme 
 Rowena Morrill, illustratrice de science-fiction et de fantasy, née en 1944 et morte en 2021.

Divers 
 un prénom anglosaxon, Rowena, issu de la reine Rowena, légendaire première reine d'Angleterre au .

Homonymie de toponyme